Dingbat oder Dingbats (als Pluralform) ist ein Kunstwort mit folgenden Bedeutungen:

 symbolhafte oder dekorative Glyphe in einem Zeichensatz, siehe Unicodeblock Dingbats
 ein Ultraleichtflugzeug aus den 1930er-Jahren, auch Ding-Bat genannt, siehe Watkinson Dingbat